

Mythologie grecque 
 Manto fille de Tirésias, oracle et prêtresse d'Apollon.
 Manto fille de Polyidos, sœur d'Astycratie.
 Manto fille de Mélampous.

Astronomie 
 (870) Manto, astéroïde nommé d'après la fille de Tirésias

Toponyme 
 Manto est une municipalité du Honduras.

Personnalités 
 Saadat Hasan Manto était un écrivain de langue ourdou (1912-1955).
 Manto Tshabalala-Msimang  était une personnalité politique sud-africaine (1940-2009